Ри́чард Ка́мерон (, 1648? —  года) — лидер группы пресвитериан, сопротивлявшихся попыткам монархов династии Стюарт контролировать дела Церкви Шотландии, действуя через епископов. Его последователи получили название «камеронианцы», позже в конечном итоге сформировав шотландский полк под тем же именем (полк был расформирован в 1968 году).

Биография 
Ричард Камерон родился в Фолкленде (ныне область Файф), и первоначально был учителем в церковно-приходской школе, а затем стал проповедником-ковенантером. Когда Карл II потребовал, чтобы все проповедники признали королевское управление церковью (англиканство), Камерон покинул Шотландию и в течение нескольких лет находился в Нидерландах.

В 1679 году Камерон стал священнослужителем церкви Шотландии, церемония проводилась в Скотс-Кирке (Роттердам, Нидерланды). Весной 1680 года он вернулся в Шотландию и опять навлёк на себя преследование правительства. Вскоре после поражения ковенантеров при Босвелльском мосту он был убит в схватке при Аирс-Моссе, смело сражаясь во главе небольшого отряда, который ему удалось собрать и который составил ядро известного полка британской армии, носившего впоследствии его имя.

Примечания

Литература 
 
 Munro, Neil. «Lion of the Covenant.» In Ayrshire Idylls. Edinburgh: FrontList Books, 2004. 19-32. ISBN 1-84350-079-5
 Grant, Maurice. The Lion of the Covenant. Darlington, Evangelical Press, 1997. 335 pages. ISBN 0-85234-395-7

Персоналии по алфавиту
Религиозные деятели Шотландии